Nitzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ludwig Nitzsch (1782–1837), deutscher Biologe
 Friedrich Nitzsch (1641–1702), deutscher Mathematiker und Rechtswissenschaftler
 Friedrich August Berthold Nitzsch (1832–1898), deutscher Theologe
 Gregor Nitzsch (1660–1705), deutscher Ethnologe, Staatswissenschaftler und Rechtswissenschaftler
 Gregor Wilhelm Nitzsch (1790–1861), deutscher klassischer Philologe
 Karl Immanuel Nitzsch (1787–1868), deutscher evangelischer Theologe
 Karl Ludwig Nitzsch (1751–1831), deutscher Theologe
 Karl Wilhelm Nitzsch (1818–1880), deutscher Historiker
 Werner von Nitzsch (1901–1947), deutscher Ackerbauwissenschaftler und Bodenkundler
 Wilhelm Ludwig Nitzsch (1703–1758), deutscher lutherischer Theologe

Siehe auch:
 Nitsch
 Nietsch